Cordicollis är ett släkte av skalbaggar som beskrevs av Sylvain Auguste de Marseul 1879. Cordicollis ingår i familjen kvickbaggar. 

Kladogram enligt Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Kvickbaggar
Cordicollis